Der TSV Trostberg ist ein Sportverein aus Trostberg an der Alz mit mehr als 20 Abteilungen, wovon die Seniormannschaft der Abteilung Eishockey früher einmal an der – viertklassigen – Regionalliga teilnahm.

Der genaue Vereinsname lautet TSV 1863 Trostberg.

Geschichte 
Der Verein wurde 1863 als Turnverein gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im Verein eine Fußballmannschaft gegründet. Nachdem 1928 Teile des Vereins
aufgrund der Sportverbandspolitik in einem Arbeitersportverein ausgelagert wurden, kam es 1933 zum Wiederzusammenschluss zum heutigen Verein.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann das Vereinsleben erneut, vorerst nur mit den Sportarten Turnen und Fußball.

Abteilung Eishockey 
Die Eishockeyabteilung innerhalb des TSV wurde 1973 gegründet. In der Saison 1974/75 nahm erstmals eine Mannschaft am Spielbetrieb des Bayerischen Eissport-Verbandes in der damaligen Kreisliga Bayern teil und wurde zur Saison 1975/76 in die Landesliga Bayern eingeteilt, in der die Gruppe gewonnen werden konnte und sportlich über die Aufstiegsrunde die Qualifikation für die Eishockey-Bayernliga gelang. In der Saison 1978/79 gelang der Mannschaft der erneute Aufstieg in die Eishockey-Regionalliga. Zwischen der Saison 1979/80 und 1981/82 blieb die Mannschaft in der Regionalliga, bevor aus finanziellen Gründen die Mannschaft zurückgezogen wurde und ab der Saison 1982/83 erneut an der Landesliga Bayern teilnahm. Zur Saison 1984/85 nahm die Mannschaft einem Durchmarsch durch die Bayernliga erneut an der Regionalliga teil. Diese Spielklasse konnte sportlich nicht gehalten werden, so dass die Mannschaft in der Bayernliga den Spielbetrieb fortsetzte. Nachdem ab der Saison 2002/03 die Unsicherheiten wegen einer möglichen Schließung des Eisstadions zunahmen, konnte die Mannschaft nach der Saison 2003/04 sich nicht mehr sportlich für die Bayernliga qualifizieren und stieg in die Landesliga ab, in der 2005 die Meisterschaft in der Gruppe Süd gewonnen wurde. In der Saison 2008/09 nahm neben der ersten Mannschaft noch eine zweite Mannschaft an der Bezirksliga teil.

Erfolge 

Quelle: rodi-db.de

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com,  Quelle: rodi-db.de Quelle: icehockeypage.de

Heute 
In der Saison 2013/14 nahm neben der Seniorenmannschaft, die den Beinamen Chiefs führt und an der Landesliga Bayern Süd-West teilnahm,
noch Mannschaften im Nachwuchsbereich – teilweise in Form einer Spielgemeinschaft mit dem DEC Inzell bzw. dem EV Berchtesgaden teil. Daneben gab es unter dem Dach der Eishockeyabteilung neben der hobbymäßig organisierten Mannschaft der NR-Chiefs noch die ebenfalls nicht am Spielbetrieb teilnehmende Frauenmannschaft der Chief Ladys.

Eisstadion 
Der Spiel- und Trainingsbetrieb der Mannschaften des TSV findet im – offenen – Kunsteisstadion Trostberg, das im Freizeitzentrum Schwarzau gelegen und von den Stadtwerken Trostberg betrieben wird, statt. Ab der Saison 2003/04 konnte über die von Seiten des Vereins und der Eishockeyabteilung erbrachten Eigenleistungen eine Fortsetzung des Betriebs des Stadions gesichert werden. Neben den Mannschaften des TSV finden in diesem Stadion der Spielbetrieb von weiteren Mannschaften, die an der hobbymäßig organisierten Inn-Chiemgau-Hockey-Liga (ICHL) teilnehmen, statt.

Weblinks 
 Internetseite des TSV Trostberg
 Internetseite der Eishockeyabteilung des TSV Trostberg
 Chronik TSV Trostberg

Einzelnachweise 

Trostberg, TSV
Trostberg, TSV
Trostberg, TSV
Trostberg, TSV
Deutscher Faustballverein
Trosberg, TSV
Trostberg
Gegründet 1863
Trostberg, TSV
Sport (Chiemgau)